El apellido Chopin puede referirse:

 al compositor polaco Frédéric Chopin; 
 a la novelista estadounidense Kate Chopin; 
 al fotógrafo inglés Alfred Chopin; 
 al buque escuela Fryderyk Chopin; 
 al poeta de vanguardia y músico francés Henri Chopin; 
 a un vodka polaco que lleva el nombre del compositor.